Een Barnabaskerk of Sint-Barnabaskerk is een kerkgebouw gewijd aan Barnabas.

 Barnabaskerk, Apeldoorn
 Sint-Barnabaskerk, Haastrecht
 Sint-Barnabaskerk, Noordschote

Barnabas